Anderton ist der Name folgender Orte:
 Anderton (Cheshire) in Cheshire, England
 Anderton (Cornwall) in Cornwall, England
 Anderton (Lancashire) in Lancashire, England

Anderton ist der Familienname von:
 Darren Anderton (* 1972), englischer Fußballspieler
 Jim Anderton (1938–2018), neuseeländischer Politiker, stellvertretender Premierminister und Parteigründer
 John Anderton (* 1929), südafrikanischer Leichtathlet

Siehe auch
 Anderton Branch
 Anderton Branch Public Use Area, ein Park im US-Bundesstaat Tennessee
 Anderten